«Шко́льный бал»:

 «Школьный бал» — песня Сергея Дьячкова на слова Павла Леонидова.
 «Школьный бал» — канадский фильм ужасов (1980).